Tschukotschja ist:
 eine alternative Bezeichnung eines Zuflusses der Ostsibirischen See, siehe Große Tschukotschja
 der linke der großen Mündungsarme des Flusses Kolyma in Nordostsibirien
 ein Dorf in der Republik Sacha (Jakutien) in Russland, siehe Tschukotschja (Ort)